Pommes steht für:

 Pommes frites, als Kurzform für frittierte Stäbchen aus Kartoffeln
 scherzsprachlich die Dienstgradabzeichen von Gefreiten, siehe Gefreiter #Dienstgradabzeichen
 Spitzname des deutschen Handballspielers Pascal Hens

Siehe auch:

 Pomme, Pommer (Begriffsklärung)